Тоса — провінція Японії на острові Сікоку.
 Тоса — школа живопису в Японії.
 Тоса-хан — хан в Японії, в провінції Тоса.
 Тоса (Тоса) — містечко в префектурі Коті, Японія.
 Нака-Тоса — містечко в префектурі Коті, Японія.
 Повіт Тоса — повіт у Японії, у префектурі Коті.
 Тоса — порода собак.